Veldtocht van Eduard III kan verwijzen naar een van de volgende veldtochten tijdens de Honderdjarige Oorlog:

 Veldtocht van Eduard III (1339)
 Veldtocht van Eduard III (1346)
 Veldtocht van Eduard III (1359-1360)